Iryna Slavinska (ukr. Ірина Славінська) je ukrajinska novinarka, televizijska voditeljica i književna prevoditeljica rođena u Kijevu 8. listopada 1987. godine.

Povezani članci
Mykola Knjažyckyj
Olena Bilozerska
Roman Čajka 

Ukrajinski novinari